El Torneig de Budapest 2009, també conegut com a GDF SUEZ Grand Prix 2009, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International tournaments de la WTA. La 14a edició del torneig es va celebrar entre el 4 i el 12 de juliol de 2009 al Romai Tennis Academy de Budapest, Hongria.

Quadre individual femení 

2009
WTA Tour 2009